Бушуиха:

Россия 
 Бушуиха — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бушуиха — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бушуиха — железнодорожная станция (населённый пункт) в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бушуиха — железнодорожная станция в Вологодской области.